Clas Åkesson Tott – szwedzki dyplomata
 Fredrik Åkesson – szwedzki muzyk
 Jimmie Åkesson – szwedzki polityk, przewodniczący partii Szwedzcy Demokraci, poseł
 Lena Åkesson – szwedzka bokser
 Sonja Åkesson – szwedzka poetka i pisarka
 Stefan Åkesson – szwedzki deskorolkarz
 Ralf Åkesson – szwedzki szachista, arcymistrz
 Wagn Akeson (szw. Vagn Åkesson) – Norman wzmiankowany w Jomsvikinga saga